Tenisový turnaj ATP BRD Năstase Țiriac Trophy 2012 se konal ve dnech 23. až 29. dubna v rumunském hlavním městě Bukurešti, a to na otevřených antukových dvorcích. Řadil se do kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 368 450 EUR.

20. ročník turnaje byl v rámci jeho historie poprvé hrán v dubnu. Předešlé sezóny se konaly v podzimním termínu. Turnaj vyhráli první nasazení hráči – Gilles Simon ve dvouhře a pár Robert Lindstedt–Horia Tecău ve čtyřhře.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli v úvodním kole volný los.
  Gilles Simon (vítěz)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Jürgen Melzer (odstoupil)
  Viktor Troicki (2. kolo)
  Marcos Baghdatis (2. kolo)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig (1. kolo)
  Jérémy Chardy (1. kolo)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do hlavní soutěže divokou kartu:
  Marius Copil
  Victor Crivoi
  Gabriel Moraru

Následující hráči se probojovali do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Attila Balázs
  Daniel Brands
  Guillaume Rufin
  Jürgen Zopp
  Érik Chvojka – jako šťastný poražený

Odhlášení 
  Julien Benneteau (zlomenina lokte) 
  Jürgen Melzer (zranění hlezna) 
  Philipp Petzschner

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazení párů 
  'Robert Lindstedt /  Horia Tecău (vítězové)
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (odstoupili)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace (1. kolo)
  James Cerretani /  Fabio Fognini (semifinále)
  Xavier Malisse /  Dick Norman ''(1. kolo)

Pavouk

Reference

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

ATP World Tour 2012
BCR Open Romania